Brandlgraben ist ein Gewässername:

 Brandlgraben (Aurach), linker Zufluss der Aurach (Rednitz) nach Gauchsdorf (Gemeinde Büchenbach), Landkreis Roth, Bayern
 Brandlgraben, Unterlauf des Kohlbach (Haidenaab) ab der Gänsmühle, linker Zufluss der Haidenaab bei Weihersbach (Gemeinde Trabitz), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Brandlgraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Weißen Traun) vor Bacherwinkl (Gemeinde Ruhpolding), Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Brandergraben